As You Like It steht für

 Wie es euch gefällt (As You Like It), ein Theaterstück von William Shakespeare

 As You Like It (1908), eine Filmadaption des gleichnamigen Theaterstücks des Regisseurs Kenean Buel
 As You Like It (1912), eine Filmadaption des gleichnamigen Theaterstücks der Regisseure J. S. Blackton, C. Kent und J. Young
 As You Like It (1936), eine Filmadaption des gleichnamigen Theaterstücks des Regisseurs Paul Czinner
 As You Like It (1992), eine Filmadaption des gleichnamigen Theaterstücks der Regisseurin Emma Croft
 As You Like It (2006), eine Filmadaption des gleichnamigen Theaterstücks des Regisseurs Kenneth Branagh
 As You Like It (Fernsehserie), eine chinesische Fernsehserie aus Singapur
 As You Like It (Friedrich Gulda Album), ein Musikalbum des österreichischen Pianisten Friedrich Gulda
 As You Like It (Barenaked Ladies Album), ein Musikalbum der kanadischen Rockgruppe Barenaked Ladies